Roberto Caracciolo (1425-1495) – vescovo cattolico italiano
Roberto Caracciolo (1960-) – artista italiano